Leyn ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann Leyn (1880–1943), deutscher Künstler und Architekt
 Tilmann von Leyn (um 1480/85 – nach 1522), auch: Tilmann von Lyn und Tilmann de Lynde,  Karmelit und früher Anhänger der Reformation in Straßburg
 Wilhelm Leyn (1875–1921), deutscher Architekt
 Wolfgang Leyn (* 1953), deutscher Radio-Redakteur, Musiker und Sachbuchautor

Siehe auch:
 Lain
 Lein (Begriffsklärung)
 Leyen
 Line